Domasławice steht für:
 Domasławice (Twardogóra) (Domaslawitz, 1937–45 Lindenhorst), Kreis Groß Wartenberg/Schlesien, in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Domasławice (Darłowo) (Damshagen), Kreis Schlawe/Pommern in der Woiwodschaft Westpommern

Siehe auch:
 Domaslavice